
Nectaire est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Nom commun
  Un nectaire, en botanique, est une glande à nectar.

Prénom ou nom de famille
Nectaire est un prénom masculin.
Nectaire peut être aussi un nom de famille.

Saints commémorés par des Églises chrétiennes

Saints catholiques et orthodoxes 
 Nectaire d'Auvergne (), disciple d’Austremoine, évangélisateur de l'Auvergne au , dont la ville de Saint-Nectaire tire son nom ; fêté le .
 Nectaire d'Autun (), évêque d'Autun, successeur d'Agrippin et ami de saint Germain de Paris ; fêté le  ;
 Nectaire de Vienne (), évêque de Vienne (Dauphiné), fêté le  juillet (anciennement le 5 mai et/ou le  août)

Saints orthodoxes
 Nectaire de Karyes (mort en 1500), originaire de Macédoine, miraculeusement sauvé d'une razzia turque, se retire comme moine au Mont Athos ; fêté le  ;
 Nectaire d'Égine (1846 – 1920), thaumaturge, archevêque de la Pentapole et fondateur du monastère de la Sainte-Trinité à Égine ; fêté le .

Autres ecclésiastiques
Plusieurs ecclésiastiques et religieux portent le nom de Nectaire :
 Nectaire de Constantinople (mort en 397), patriarche de Constantinople.
 Nectaire I de Jérusalem (1605 – 1680), patriarche orthodoxe de Jérusalem.
 Nectaire d'Optina (1853-1928), hiéromoine et starets russe, déclaré vénérable.